Koschmieder ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Koschmieder (* 1972), deutsche Literaturagentin und Schriftstellerin
 Dietmar Koschmieder (* 1955), deutscher Journalist
 Erwin Koschmieder (1896–1977), deutscher Slawist
 Harald Koschmieder (1897–1966), deutscher Meteorologe
 Lothar Koschmieder (1890–1974), deutscher Mathematiker
 Paul Koschmieder (* 1922), deutscher Fußballspieler